, une communauté du comté de Mendocino, en Californie.
 , une communauté du comté de Cape May, dans le New Jersey.
 Whitesboro, un village du comté d'Oneida, dans l'État de New York.
 Whitesboro, une ville située à l'ouest du comté de Grayson, au Texas.
 Whitesboro, une census-designated place du comté de Le Flore, dans l'État de l'Oklahoma.